Basarab I
 Basarab II
 Basarab III Stary
 Basarab IV
 Mateusz Basarab
 Michał I Basarab
 Olga Basarab
 Basarab – stacja metra w Bukareszcie